Malentendu peut désigner :
un malentendu, un quiproquo, des paroles ou des actions prises dans un autre sens que celui où elles ont été dites ou faites.
Le Malentendu, une pièce de théâtre d'Albert Camus créée en 1944.